Lancini ist der Familienname folgender Personen:

 Danilo Oscar Lancini (* 1965), italienischer Politiker, MdEP
 Lynette Lancini (* 1970), australische Komponistin
 Matteo Lancini (* 1965), italienischer Psychologe